Kip (vogel)
Kippen (techniek), een (ongewenst) verschijnsel uit de constructieleer